Oude watertoren (Vlaardingen, 1885)
 Oude watertoren (Vlaardingen, 1895)